Roman Serbyn (Vykrotiv, 1939) é um historiador da Ucrânia.

Ligações externas 

Historiadores da Ucrânia